Il existe dans le monde différentes routes A3 :
   New England Highway, route australienne
   Burnett Highway, route australienne
   D'Aguilar Highway, route australienne
   Tasman Highway, route australienne
  Route letonne A3, reliant Inčukalns à Valka
  Route lituanienne A3, reliant  Vilnius à la frontière biélorusse 
  Route britannique A3, reliant Londres à Portsmouth
  Route nord-irlandaise A3, reliant Lisburn à Cavan

Voir aussi